La Santa (Lanzarote), plaats op Lanzarote
 La Santa (La Rioja), plaats in Spanje (regio La Rioja)
 La Santa (Italië), een criminele organisatie 'Ndrangheta